Rancke bezeichnet:
 Angela Dorn-Rancke, deutsche Politikerin
 H. Rancke, ehemalige Werft in Hamburg